Diesendorf ist der Name folgender Orte:

 Diesendorf (Gemeinde Asperhofen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Asperhofen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Diesendorf (Gemeinde St. Leonhard am Forst), Ortschaft in der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich